vetmesten - een organisme veel voedsel toedienen om het vet te maken
bemesten - verspreiden van mest voor vruchtbare grond